

Fumetti 
 Rat-Man – personaggio protagonista dell'omonimo fumetto umoristico creato da Leonardo Ortolani
 Rat-Man – la prima serie con protagonista l'omonimo personaggio
 Rat-Man – serie di cartoni animati dedicata al personaggio di Leonardo Ortolani
 Rat-Man Collection – serie a fumetti scritta e disegnata da Leo Ortolani ed edita dalla Panini Comics dal 1997 al 2017
 Le sconvolgenti origini del Rat-Man (nella prima edizione semplicemente "Rat-Man") – prima storia in assoluto realizzata su Rat-Man
 Ratman – manga di Sekihiko Inui

Altro 
 Rat Man – pseudonimo che Sigmund Freud diede ad un suo paziente (Ernst Lanzer) per proteggere la sua privacy quando pubblicò il suo caso di studio
 Rätt man – film svedese del 1968
 Ratman, o The Rat Man – titolo con cui è stato esportato all'estero il film horror italiano Quella villa in fondo al parco del 1988